Quintanilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quintanilla de Trigueros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Quintanilla del Monte (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar